Tân Thanh (Bắc Giang), een xã in het district Lạng Giang, provincie Bắc Giang, Vietnam
 Tân Thanh (Điện Biên), een phường in de stad Điện Biên phủ, provincie Điện Biên, Vietnam
 Tân Thạnh (An Giang), een xã in het district Tân Châu, provincie An Giang, Vietnam